В настоящем списке представлены в алфавитном порядке Герои Советского Союза, родившиеся или жившие продолжительное время и учившиеся на территории современной Республики Адыгеи. А также Герои , прибывшие на постоянное место жительства а Адыгею. Список содержит информацию о дате Указа о присвоении звания, роде войск, должности и воинском звании Героев на дату представления к присвоению звания Героя Советского Союза , годах жизни с указанием даты рождения по старому и новому стилям.

Герои Советского Союза

Лишённый звания Героя Советского Союза

См. также 

 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)
 Список Героев Российской Федерации (Адыгея)
 Список полных кавалеров ордена Славы (Адыгея)
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)
 Список Героев Российской Федерации (Краснодарский край)
 Список Героев Социалистического Труда Адыгеи
 Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания 

 Биография Героя в книге «» на сайте az-libr.ru

 Страница на сайте «Герои Страны»

 Наградной лист на сайте "Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Прочие примечания и уточнения

Литература

Ссылки 
  
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Обобщенный банк данных «Мемориал»
 Герои Советского Союза и Полные кавалеры ордена Славы, награжденные за подвиги, совершенные в период Великой Отечественной Войны

Адыгея
Списки:Адыгея